Le Voyeur, roman d'Alain Robbe-Grillet paru en 1955 ;
 Le Voyeur (), film britannique réalisé par Michael Powell et sorti en 1960 ;
 Le Voyeur (Giochi particolari), film italien réalisé par Franco Indovina et sorti en 1970 ;
 Le Voyeur (L'uomo che guarda), film italien réalisé par Tinto Brass et sorti en 1994.

Annexe